The Modern Jazz Quartet – album del Modern Jazz Quartet del 1953
 The Modern Jazz Quartet – album del Modern Jazz Quartet del 1955
 The Modern Jazz Quartet – album del Modern Jazz Quartet del 1957